ou U-13 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard :
 L'Unterseeboot 13, navire de tête de type , sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1910 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre et qui a été coulé le .
 Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
 UB-13, un sous-marin de type  lancé en 1915 et qui a été coulé le .
 UC-13, un sous-marin de type  lancé en 1915 et qui a échoué le 
 L'Unterseeboot 13, un sous-marin de type II.B, qui a été lancé en 1935 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .
 L'Unterseeboot 13, un sous-marin de type 206 de la Bundesmarine, a été lancé en 1969 et est mis au rebut en 1997.

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930
Bateau des années 1960